Thanasi Kokkinakis era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale da Roberto Bautista Agut.

In finale Kwon Soon-woo ha battuto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6(4).

Teste di serie 

  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (finale)

<li>  Daniel Evans (primo turno)
<li>  Miomir Kecmanović (quarti di finale)
<li>  Alejandro Davidovich Fokina (quarti di finale)
<li>  Tommy Paul (secondo turno)

Wildcard 

  Thanasi Kokkinakis (semifinale)
  Jason Kubler (secondo turno)

  Alexei Popyrin (primo turno)

Qualificati 

  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
  Mikael Ymer (quarti di finale)

  John Millman (secondo turno) 
  Tomáš Macháč (primo turno)

Lucky loser 

  Robin Haase (secondo turno)
  Christopher O'Connell (primo turno)

  Kwon Soon-woo (Campione)

Ranking protetto 

  Kyle Edmund (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2 2023